Tam steht für:
 Tam (Insel), eine der Kei-Inseln der Molukken
 Tam (Mütze), runde gehäkelte Mütze
 Tam (Niger), Dorf in Niger

Tam ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Tam (* 1992), US-amerikanischer Politiker
 Alan Tam (* 1950), chinesischer Schauspieler und Sänger
 Andreas Tam, deutscher Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler
 Brittney Tam (* 1997), kanadische Badmintonspielerin
 Tam Chun Hei (* 1993), Badmintonspieler aus Hongkong
 Ebbie Tam (* 1997), chinesisch-niederländische Kinderdarstellerin
 Emmanuelle Bayamack-Tam (* 1966), französische Buchautorin
 Henry Tam (* 1988), neuseeländischer Badmintonspieler
James P. Tam (* 1947), aus Hongkong stammender pharmazeutischer Chemiker und Hochschullehrer in Singapur
 Tam Kai Chuen (* 1976), Badmintonspieler aus Hongkong
 Tam Lok Tin (* 1976), Badmintonspieler aus Hongkong
 Patrick Tam (* 1948), ein chinesischer Filmdirektor
 Rabbenu Tam (um 1100–1171), jüdischer Gelehrter
 Raymond Tam (* 1986), australischer Badmintonspieler
 Roman Tam (1950–2002), chinesischer Sänger
 Tahsin Tam (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Patrick Tam Yiu-Man (* 1969), chinesischer Schauspieler und Sänger

tam steht für:
 Tamil (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

TAM oder TaM steht für:
 Linhas Aéreas de Moçambique (ICAO-Code)
 Société des Travaux Mécaniques et Automobiles, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Tage Alter Musik, Musikfestivals in Herne und Regensburg
 TAM (Theater) am Marienplatz, Privattheater in Krefeld
 TAM Airlines, paraguayische Tochtergesellschaft von TAM Linhas Aéreas
 LATAM Airlines Brasil (ICAO-Code), brasilianische Fluggesellschaft
 Tbilisi Aircraft Manufacturing oder JSC Tbilaviamsheni, georgischer Luftfahrzeughersteller
 Tampico International Airport, Mexiko (IATA-Code)
 Tanque Argentino Mediano, argentinischer Panzer
 Technical Account Manager
 Technology Acceptance Model
 Telecom Applications Map, Framework für die Geschäftsapplikationen eines Telekommunikationsunternehmens
 Texas Association of Museums
 Text-Adventure-Machine, siehe T.A.M.
 Theater am Alten Markt in Bielefeld, siehe Theater Bielefeld
 Theater am Marientor, in Duisburg
 Think About Mutation, deutsche Band
 Time Axis Manipulation, siehe Zeitachsenmanipulation
 Time Series Accounting-Based Model, Methodologie zur Quantifizierung des Zinsrisikos von Banken 
 Tituli Asiae Minoris
 Tivoli Access Manager
 Total Addressable (oder Available) Market. Ökonomischer Begriff zur Bewertung des Marktpotentials von Geschäftsideen: Wer könnte rein theoretisch das Produkt kaufen? Vgl.: SAM (Serviceable Addressable Market oder Served Available Market) und SOM (Serviceable Obtainable Market oder Share of Market).
 Total Asset Management, theoretischer Ansatz zur Instandhaltung
 Tovarna Automobilov in Motorjev, slowenische Nutzfahrzeugmarke
 Trans Atlantik Modell 5, ferngesteuertes Modellflugzeug mit Autopilotfunktion; siehe TAM 5
 Transporte Aéreo Militar, ziviler Inlandsflugdienst der bolivianischen Luftwaffe; siehe Streitkräfte Boliviens#Luftstreitkräfte
 Twentieth Anniversary Macintosh, Sondermodell von Apple
 Tempus-Aspekt-Modus-Morphem (TAM)
 Bahnhof Amstetten (Württ) nach DS 100

Siehe auch:
 Tamm (Begriffsklärung)
 Tham
 Thám
 Thamm
 Tamtam

TAM